Уехотитлан има више значења:

 Уехотитлан (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехотитлан (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехотитлан, Ла Пења (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехотитлан, Уехотитан (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехотитлан, Уахотитан (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику